Zmagania kobiet do 67 kg to jedna z czterech kobiecych konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 19 sierpnia w hali Carioca Arena.

Harmonogram 
Czas BRT (UTC−03:00)

Rozstawione zawodniczki 
 Haby Niaré
 Elin Johansson
 Chuang Chia-chia
 Nur Tatar
 Anastasija Barysznikowa
 Oh Hye-ri
 Paige McPherson
 Seham El-Sawalhy

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci
 SUP - wygrana przez przewagę

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016